Kabaret Długi

Miejscowości w Polsce:

 Długi Borek
 Długi Bród
 Długi Kierz
 Długi Kąt
 Długi Ług